Susana Fuentes (Rio de Janeiro, ?) é uma escritora e tradutora brasileira.

Estreou na literatura com o conto Sumaúma e reco-reco, incluído no nº 3 da revista Ficções, em 2004. Doutora em Literatura Comparada pela Uerj, traduziu do idioma russo contos de Tchekhov e Gogol. Seu primeiro romance, Luzia, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura na categoria autor estreante.

Obras
 2005 - Escola de gigantes (contos)
 2008 - Prelúdios: em quatro caixas de lembranças e uma canção de amor desfeito (teatro)
 2011 - Luzia (romance)

Ligações externas
 Luzia - Trecho
 Textos da autora para a revista eletrônca Histórias possíveis
Nabokov revisitado: tradução e alteridade na fronteira entre biografia e ficção. Palimpsesto - Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ Volume 4 Ano 4 (2005)

Escritores do Rio de Janeiro (estado)